Timber Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Timber Island (Florida)
 Timber Island (Louisiana)
 Timber Island (Oxford County, Maine)
 Timber Island (York County, Maine)
 Timber Island (Minnesota)
 Timber Island (New Hampshire)